Фиш (, в переводе — рыба) — фамилия и топоним.

Фамилия 
 Фиш, Альберт (1870—1936) — американский серийный убийца и каннибал.
 Фиш, Вальтер (1910—1966) — немецкий политик-коммунист.
 Фиш, Гамильтон (1808—1893) — государственный секретарь США.
 Фиш, Геннадий (род. 1973) — немецкий шахматист, гроссмейстер (2007).
 Фиш, Геннадий Семёнович (1903—1971) — русский советский писатель, поэт и переводчик, киносценарист.
 Фиш, Джанет (род. 1938) — американская художница.
 Фиш, Зенон-Леонард (1820—1870) — польский писатель.
 Фиш, Кёртис (Кёрт, Курт) — американский кёрлингист.
 Фиш, Марди (род. 1981) — американский теннисист.
 Фиш, Марк (род. 1974) — южноафриканский футболист.
 Фиш, Радий Геннадиевич (1924—2000) — русский советский писатель, востоковед, переводчик и филолог.
 Фиш, Рианнон (род. 1991) — австралийская актриса канадского происхождения.
 Фиш, Роберт Ллойд (более известен под фамилией Пайк; 1912—1981) — американский писатель и сценарист.
 Фиш, Стивен (род. 1962) — американский политолог.
 Фиш, Уилл (род. 2003) — английский футболист.

Топонимы 
 Фиш (Fiesch) — муниципалитет в кантоне Вале

См. также 
 Fish
 FISH
 Фишер
 Фишлер
 Рыбак (значения)
 Рыбаков